Лос Родригез има више значења:

 Лос Родригез (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Родригез (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Родригез, Лас Палмас (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Родригез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Родригез (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Родригез (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Родригез (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Родригез (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Родригез (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Родригез (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Родригез (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Родригез (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Родригез (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Родригез, Фамилија Сантиљан (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Родригез (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Родригез (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Родригез (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Родригез (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Родригез (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Родригез (Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Родригез (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Родригез (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Родригез (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Родригез (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Родригез (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Родригез (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Родригез (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Родригез (Муњоз де Доминго Аренас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Родригез (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Родригез (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Родригез (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Родригез (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Родригез (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Родригез (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику